Hitzbleck ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Hitzbleck (* 1951), deutscher Krimischriftsteller, siehe Conny Lens
 Thomas Hitzbleck (* 1947), deutscher Ruderer